Chisnall ist der Nachname mehrerer Personen:

Dave Chisnall (* 1980), englischer Dartspieler
Phil Chisnall (* 1942), englischer Fußballspieler